PYM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Municipale di Plymouth, Plymouth (Massachusetts), Stati Uniti